Op het US Open 1995 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 30 augustus tot en met 10 september 1995.

Algemeen

Samenvatting 
Titelverdedigers Elna Reinach en Patrick Galbraith waren als vijfde geplaatst. In de eerste ronde werden zij uitgeschakeld door Mary Pierce en Luke Jensen.

Het eerste reekshoofd, Larisa Neiland en Mark Woodforde, werd ook al in de eerste ronde geklopt, door Chanda Rubin en Brian MacPhie, die via een wildcard tot het toernooi waren toegelaten.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Meredith McGrath / Matt Lucena won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Gigi Fernández en Cyril Suk in twee sets. Voor zowel McGrath als Lucena was dit de eerste (en enige) gemengddubbelspeltitel in hun carrière.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Negen Nederlanders speelden mee:
 Brenda Schultz speelde samen met de Amerikaan Rick Leach – zij waren als vierde geplaatst en bereikten de kwartfinale.
 Kristie Boogert en Menno Oosting bereikten de tweede ronde.
 Ook Miriam Oremans en Tom Nijssen bereikten de tweede ronde.
 Nicole Muns-Jagerman en haar Amerikaanse partner Greg Van Emburgh kwamen evenmin voorbij de tweede ronde.
 De tweede ronde was ook het eindstation voor Tom Kempers, met de Amerikaanse Robin White aan zijn zijde.
 Manon Bollegraf speelde samen met de Amerikaan Trevor Kronemann – zij waren als zevende geplaatst en strandden al in de eerste ronde.
 Ook voor Caroline Vis en Australiër Andrew Florent viel het doek na de eerste ronde.

Er was één Belgische deelnemer:
 Libor Pimek speelde samen met de Canadese Rene Simpson. Zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 9)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1995